Лимарєв Анатолій Григорович — український художник.
 Лимарєв Василь Йосипович (1920-2012) — радянський і російський учений у галузі фізичної географії, географії океану і берегознавства.
 Лимарєв Олександр Андрійович — російський актор.

Українські прізвища
Російські прізвища